Верфенвенг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Санкт-Йохан-Понгау.  . Официальный код  —  50 425.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Петер Брандауэр (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 8 мест.
 местный список: 5 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины земли Зальцбург